Дадли има више значења:
 Дадли
 Дадли (Џорџија)
 Дадли (Мисури)
 Дадли (Пенсилванија)
 Дадли (дворац)